Lissjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lissjön (Lerbäcks socken, Närke), sjö i Askersunds kommun, 
Lissjön (Svennevads socken, Närke), sjö i Hallsbergs kommun, 
Lissjön (Karbennings socken, Västmanland), sjö i Norbergs kommun, 
Lissjön (Möklinta socken, Västmanland), sjö i Sala kommun,  (8,55 ha)
Lissjön (Västerfärnebo socken, Västmanland), sjö i Sala kommun, 
Lissjön (By socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun,  (13,3 ha)
Lissjön (Folkärna socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun, 
Lissjön (Gagnefs socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
Lissjön (Garpenbergs socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun,  (8,4 ha)
Lissjön (Grytnäs socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun, 
Lissjön (Hedemora socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun, 
Lissjön (Husby socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun,  (14,2 ha)
Lissjön (Ockelbo socken, Gästrikland), sjö i Ockelbo kommun, 
Lissjön (Torsåkers socken, Gästrikland), sjö i Hofors kommun,  (8,78 ha)
Lissjön, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (9,97 ha)

Se även
Lisselsjön
Lillsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn